Hayashi (林, «bosque» en japonés) es un apellido relativamente común en Japón:

 Hayashi Razan (1583-1657), filósofo japonés y consejero de los tres primeros shogunes;
 Hayashi Gahō (1618-1688), académico, hijo de Razan;
 Hayashi Hōkō (1644-1732), hijo de Gahō;
 Hayashi Ryūkō (1681-1758), hijo de Hōkō.
 Hayashi Hidesada (?-1580)
 Hayashi Tadataka (1848-1941)
 Chūjirō Hayashi (1880-1940), médico naval japonés;
 Senjūrō Hayashi (1876-1943), militar japonés;
 Tadasu Hayashi (1850-1913), diplomático y político japonés.
 Fumiko Hayashi (1903-1951), escritora, poeta y feminista japonesa.

Finalmente, Hayashi también puede referirse a:
 Arroz hayashi, un plato japonés;
 Escuela Hayashi, una de las escuelas más importantes del juego Go a lo largo de la era Tokugawa.

Apellidos japoneses